Олешешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Пирсков.
 Олешешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Цифешть.